Pelechuco (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Pelechuco (plaats), een plaats in deze gemeente